«Бе́лья Ви́ста» () — уругвайский футбольный клуб из города Монтевидео. В 1990 году единственный раз в своей истории стал чемпионом Уругвая.

История 
Клуб был основан 4 октября 1920 года. Главное, чем прославился этот клуб в первые годы своего существования, это то, что в его рядах выступал легендарный Хосе Насасси, капитан сборной Уругвая — первого чемпиона мира. Нынешняя домашняя арена «Белья Висты» носит его имя.

Клуб шесть раз принимал участие в розыгрыше Кубка Либертадорес — в 1981, 1982, 1991, 1993, 1999, 2000 годах. Учитывая всего лишь один чемпионский титул в Уругвае, завоёванный в 1990 году, этот результат довольно внушителен.

15 августа 2013 года новый президент «Белья Висты» Родольфо Эчинопе объявил о том, что профессиональная команда не сможет заявиться во Второй дивизион из-за долга перед Ассоциацией футбола Уругвая в размере 350 тыс. долларов. «Белья Виста» сохранила молодёжную команду и на протяжении следующих трёх лет не будет выступать в профессиональных соревнованиях, пока происходит реструктуризация долга и реформируется руководство.

С 2017 года «Белья Виста» восстановила свою футбольную команду, которая заявилась для участия во Второй дивизион B Насьональ чемпионата Уругвая. В 2018 году выиграла чемпионат и получила путёвку во Второй профессиональный дивизион.

Символика 
Существует две версии основных цветов клуба. По одной из них, сочетание белого и жёлтого в футболках — это дань уважения папе римскому и флагу Ватикана.

С другой стороны, третьим цветом команды является синий (шорты и гетры). Соответственно, сине-белый — это цвета «Насьоналя», а жёлтый — «Пеньяроля» — двух титанов уругвайского футбола. Таким образом, в цветах Белья Висты сочетаются цвета этих двух команд. Примечательно, что в Аргентине клуб «Арсенал Саранди» тоже решил использовать сочетание двух больших клубов своего города — красный «Индепендьенте» и синий «Расинга».

Достижения 
 Чемпион Уругвая (1): 1990
 Победитель Лигильи (1): 1998
 Чемпион Второго дивизиона Уругвая (4): 1949, 1968, 1976, 1997, 2005
 Чемпион дивизиона Интермедиа (второй по уровню дивизион) (1): 1922
 Чемпион дивизиона Интермедиа (третий по уровню дивизион) (1): 1959
 Чемпион дивизиона Экстра (третий по уровню дивизион) (1): 1921
 Чемпион Второго дивизиона B Насьональ (третий по уровню дивизион) (1): 2018

Известные игроки 
Ниже представлены футболисты, включённые в раздел «Идолы» на официальном сайте клуба.
  Хосе Леандро Андраде
  Пабло Дорадо
  Хосе Насасси
  Оскар Вашингтон Табарес

См. также 
 «Пайсанду Белья Виста»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Сайт болельщиков

Футбольные клубы Уругвая
Футбольные клубы Монтевидео
Мини-футбольные клубы Уругвая